Se não está à procura da cauda do equino, rabo de cavalo pode se referir a:

 Rabo de cavalo - um penteado
 Rabo-de-cavalo, a erva Armoracia rusticana, conhecida como raiz-forte
 Equisetum arvense - a erva Equisetum arvense

Desambiguação